Francesca Korwin-Krasińska – nobildonna polacca che divenne duchessa di Curlandia e Semigallia 
 John Krasinski – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Zygmunt Krasiński –  poeta e scrittore polacco di famiglia nobile, uno dei Tre Bardi
 Władysław Wincenty Krasiński – nobile e scrittore polacco